Молодёжное () — село, входит в Пулинский район Житомирской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 232 человека. Почтовый индекс — 12000. Телефонный код — 4131. Занимает площадь 0,737 км². Код КОАТУУ — 1825482605.

18 марта 2010 г. преобразовано из посёлка в село.

Местный совет 
12031, Житомирская обл., Пулинский р-н, с. Курное, ул. Центральная, 10

Ссылки 
 Молодёжное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Пулинского района